André Dorange (1903-1985), général français ;
 Charles Dorange (né en 1998), skipper français ;
 Jean Magloire Dorange (1911-1941), militaire français ;
 Jules-Simon Dorange (1860-1919) : peintre français ;
 Pierre Dorange (1786-1811) : poète troubadour français;
 Sylvain Dorange (1977- ) : auteur de bande-dessinée français;
 Violette Dorange (née en 2001), skipper française.

Voir aussi 
 Famille Dorange